

Patronyme 

 Thomas Evenson (1910-1997), athlète britannique ;
 Brian Evenson (1966-), écrivain américain.